Steve Pearce peut désigner :
 Steve Pearce (1947-), politicien américain ;
 Steve Pearce (1983-), joueur américain de baseball.